Elmer steht für:

 Elmer (Vorname), männlicher Vorname
 Elmer, Schweizer Mineralwassermarke, siehe Elmer Citro
 Elmer (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1988)
 Elmer (Software), ein freies Finite-Elemente-Programm
 Elmer (Unternehmen), deutscher Fachgroßhändler
 Markenname von Elmer F. Johnson Cycle Works, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Elmer (Mondkrater), benannt nach Charles Wesley Elmer
 (2493) Elmer, Asteroid des Hauptgürtels
 Elmer, Bilderbuch des britischen Kinderbuchautors und Illustrators David McKee (1989), siehe Elmar (Buch)

Elmer ist der Name folgender Orte

in England:
 Elmer (West Sussex)

in den Vereinigten Staaten:
 Elmer (Kansas)
 Elmer (Louisiana)
 Elmer (Maryland)
 Elmer (Michigan)
 Elmer (Minnesota), im St. Louis County
 Elmer (Missouri)
 Elmer (New Jersey)
 Elmer (Oklahoma)
 Elmer (Pennsylvania)
 Elmer City, Washington
 Elmer Hill, New York

Elmer ist der Name folgender Gewässer:
 Lake Elmer, See in der Region West Coast, Neuseeland

Elmer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Daniel Edward Elmer (1870–1942), US-amerikanischer Botaniker
 Artur Elmer (* 1939), deutscher Künstler
 Bernhard Elmer (1893–1961), Schweizer Politiker
 Charles Wesley Elmer (1872–1954), US-amerikanischer Astronom
 Christina Elmer, deutsche Journalistin, Medienwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 David Elmer, US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Ebenezer Elmer (1752–1843), US-amerikanischer Politiker
 Georg Elmer (1908–1944), österreichischer Numismatiker
 James Elmer (* 1971), australischer Hockeyspieler

 Jonathan Elmer (1745–1817), US-amerikanischer Politiker
 Konrad Elmer-Herzig (* 1949), deutscher Pfarrer und Politiker (SPD)
 Lachlan Elmer (* 1969), australischer Hockeyspieler
 Lucius Elmer (1793–1883), US-amerikanischer Politiker
 Manuel Conrad Elmer (1886–1988), US-amerikanischer Soziologe und Hochschullehrer
 Markus Elmer (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Rico Elmer (* 1969), Schweizer Skibergsteiger
 Rudolf Elmer (* 1955), Schweizer Bankmanager und Whistleblower
 Tom Elmer (* 1997), Schweizer Mittelstreckenläufer
 William P. Elmer (1871–1956), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Ellmer